Забіне Гак була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Лінда Вілд виграла титул, у фіналі перемігши Яюк Басукі без гри.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Ші-тін Ван (1-ше коло)
  Яюк Басукі (фінал)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (2-ге коло)
  Лінда Вілд (переможниця)
  Карін Кшвендт (2-ге коло)
  Лоранс Куртуа (півфінал)
  Енн Гроссман (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Danamon Open Draw 

Danamon Open
Тур WTA 1996